Aleksandr Korobkow () (ur. 13 października 1979) – rosyjski kulturysta.

Życiorys 
W kwietniu 2010 startował w Pucharze Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce. W kategorii wagowej do 80 kg zajął szóste miejsce. Rok później ponownie wystąpił w tych zawodach, w tej samej kategorii; tym razem wywalczył srebrny medal. Jeszcze w 2011 brał udział w Mistrzostwach Petersburga i Obwodu Leningradzkiego oraz w Pucharze Rosji federacji PBS (ФБФР). Podczas pierwszego turnieju uplasował się drugi na podium wśród mężczyzn o wadze nieprzekraczającej 80 kg. W Pucharze Rosji, w kategorii kulturystyki klasycznej, zajął dziesiątą pozycję. W 2012 w Pucharze Północno-Zachodniej Rosji wywalczył srebro

Mieszka w Petersburgu. Posiada tytuł mistrza sportu (MC, Мастер спорта) w kulturystyce. Pracuje jako trener osobisty. Związany z Ariną Jurjewną, ma syna.

Warunki fizyczne 
 wzrost: mniej niż 175 cm
 waga: ok. 90 kg
 biceps: 50 cm

Osiągnięcia (wybór) 
 2010: Puchar Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce, kategoria wagowa do 80 kg − VI m-ce
 2010: Puchar Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce, kulturystyka klasyczna mężczyzn do 175 cm − VII m-ce
 2011: Puchar Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce, kategoria wagowa do 80 kg − II m-ce
 2011: Puchar Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce, kulturystyka klasyczna mężczyzn do 175 cm − VI m-ce
 2011: Puchar Rosji w Kulturystyce, federacja PBS (ФБФР), kulturystyka klasyczna mężczyzn do 180 cm − X m-ce
 2011: Mistrzostwa Petersburga i Obwodu Leningradzkiego w Kulturystyce, kategoria wagowa do 80 kg − II m-ce
 2012: Puchar Północno-Zachodniej Rosji w Kulturystyce, kategoria wagowa do 80 kg − II m-ce

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil Aleksandra Korobkowa w bazie MuscleMemory.ru 

Rosyjscy kulturyści
Urodzeni w 1979